Ла Гарденија има више значења:

 Ла Гарденија (Косио), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Гарденија (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Гарденија (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Гарденија (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гарденија (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Гарденија (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику